Зю́зник вирги́нский () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение с квадратными в сечении стеблями до 35 см высотой. Листья ярко-зелёные, супротивные, ланцетные, почти сидячие. Цветки собраны в пазушные кисти и имеют четырёхчленные пурпурные венчики. Плод приплюснутый.

Распространение и местообитание 
Зюзник виргинский произрастает в восточных регионах Северной Америки, особенно в Вирджинии, где растёт во влажных местах и вдоль рек.

Хозяйственное значение и применение 
Растение обладает седативным, вяжущим и отчасти наркотическим действием. Широко применяется для лечения кашля. Всё растение имеет мятный аромат.

Синонимика

Примечания 

Котовниковые
Флора Северной Америки
Лекарственные растения